Фрамбојанес има више значења:

 Фрамбојанес (Плаја Висенте), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Фрамбојанес (Вега де Алаторе), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Фрамбојанес (Ел Иго), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику